Варва́ра Ива́новна Шурхове́цкая (17 декабря 1913 — 25 мая 2017) — советская театральная актриса, участница Великой Отечественной войны в составе фронтовых актёрских бригад. На спектакли с её участием солдаты собирались порядка 

Ветеран сцены Ростовской области.

Биография 
Родилась 17 декабря 1913 года в Пятигорске. Отец Иван Петрович Шурховецкий — участник большевистской организации в Пятигорске, наборщик подпольной типографии, первый комиссар окружной милиции. В конце 1918 года, спасаясь от белогвардейцев, вместе с семьёй уехал в Баку, где также организовал подпольную типографию, позже вернулся в Пятигорск<ref name=Borzenko2>Борзенко, Виктор. {{cite web|url=http://www.teatral-online.ru/news/10709/|title=Варвара Шурховецкая: «Во время революции я спасла своего отца»|publisher=// Электронное периодическое издание «Театрал on-line»|accessdate=2015-07-15|archive-date=2015-07-15|archive-url=https://web.archive.org/web/20150715202452/http://www.teatral-online.ru/news/10709/|deadlink=no}}</ref>.

В 1931 году Варвара поступила в театральное училище при Ростовском театре драмы на курс режиссёра Михаила Ляшенко. Три года спустя в составе курса уехала в Ашхабад, где играла в Русском драматическом театре. Затем вернулась в Ростов и с 1934 по 1948 годы играла сначала в ТЮЗе, затем — в Театре Красной Армии СКВО.

Театр Красной Армии был организован 1 января 1934 года и выступал по военным гарнизонам и армейским лагерям. 14 февраля 1943 года он был приравнен к действующей армии. В театре вместе с Шурховецкой играл Виктор Некрасов, ушедший на фронт и впоследствии ставший писателем.

С 1948 по 1957 годы — актриса Ростовского театра комедии, затем служила в Ростовском академическом театре драмы имени М. Горького.

Проживала в Ростове-на-Дону.

Награды:
 Медали: За боевые заслуги, За победу над Германией, За доблестный труд во время Великой Отечественной войны.

 Семья 
 Муж (вместе прожили 36 лет) — Яков Давыдович Габ (настоящая фамилия Габович; 1894, Белая Церковь — 1969, Ростов-на-Дону), главный режиссёр театра Красной Армии Северо-Кавказского военного округа, выпускник режиссёрского факультета Киевского театрального института.
 Сын — Александр Яковлевич Габ (1937—2002), актёр и режиссёр.

 Творчество 

 Фильмография 
  — Дай лапу, Друг! — кассирша в булочной Роли в театре 
В Театре Красной Армии СКВО играла в спектаклях «Надежда Дурова», «Полководец Суворов», «Порт-Артур», «Под каштанами Праги». Среди ролей, сыгранных в Ростовском театре комедии и Ростовском театре драмы — пани Завальска («Сверчок»), Бабушка («Я, бабушка, Илико и Илларион»), Ковалёва («Убийцы и свидетели»), Гертруда'' («Гамлет»).

Литература

Примечания

Ссылки 
 Актрисе Варваре Шурховецкой исполнилось 95 лет 
 В гостях у Варвары Ивановны Шурховецкой
 Театр Красной Армии Северо-Кавказского Военного Округа 
 Варвара Шурховецкая вспоминает о работе Виктора Некрасова в театре 

Женщины в Великой Отечественной войне
Столетние долгожительницы России
Персоналии:Ростовский областной академический молодёжный театр